Aktant steht für:

 einen Vernetzungszusammenhang in der Soziologie, siehe Akteur-Netzwerk-Theorie
 in der Sprachwissenschaft bestimmte Satzteile, siehe Argument (Linguistik)
 Aktant (Literaturwissenschaft) in der Literaturwissenschaft

Siehe auch: